Александр Кириенко:
 Кириенко, Александр Иванович (род. 1947) — советский и российский хирург, академик РАМН (2011), академик РАН (2013). 
 Кириенко, Александр Владимирович (род. 1974) — украинский кинорежиссёр и сценарист.